Daniel Meinertzhagen ist der Name folgender Personen:

* Daniel Meinertzhagen (Diplomat) (1675–1730), preußischer Diplomat
 Daniel Meinertzhagen (Politiker, 1697) (1697–1765), deutscher Kaufmann, Politiker, Senator von Bremen 
 Daniel Meinertzhagen (Politiker, 1733) (1733–1807), deutscher Kaufmann, Politiker, Senator von Bremen
 Daniel Meinertzhagen (Bankier) (1801–1869), britischer Bankier deutscher Herkunft